Branik steht für:

 Branik (Slowenien), deutscher Name Reifenberg, Ort in der Gemeinde Nova Gorica, Slowenien
 Michael Branik (* 1953), ehemaliger deutscher Rundfunkmoderator (bis 2018)
 Burg Rihemberk oder Burg Branik, Höhenburg über Branik, Nova Gorica, Slowenien

Braník steht für:

 Braník, eine Katastralgemeinde im Verwaltungsbezirk Prag 4 der tschechischen Hauptstadt Prag
 eine Biermarke der tschechischen Brauerei Staropramen